Johann Christian von Düring ist der Name folgender Personen:

*Johann Christian von Düring (Offizier, 1687) (1697–1766), hannoverscher Offizier und Präsident der Ritterschaft des Herzogtums Bremen 
 Johann Christian von Düring (Offizier, 1751) (1751–1823), hannoverscher Offizier und Generalforstdirektor
 Johann Christian von Düring der Jüngere (1792–1862), hannoverischer Forstmann und Freikorpsführer; Ausbilder des Kronprinzen Georg